William Collins kan syfta på bland andra:

* William Collins (poet) (1721–1759), engelsk poet
 William Collins (konstnär) (1788–1847), engelsk landskapsmålare